Matthieu steht für:

 Matthieu (Name), ein Vor- und Familienname; Namensträger siehe dort
 Lake Matthieu, ein ehemaliger Stausee auf Dominica
 Matthieu River, ein Fluss auf Dominica

Siehe auch:

 Mathieu